В парному розряді жіночого тенісного турніру Singapore Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Anna Maria Fernández і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Геркен і Хетер Ладлофф 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (півфінал)
 Барбара Геркен /  Хетер Ладлофф (фінал)

 Кеммі Макгрегор /  Синтія Макгрегор (1-ше коло)
 Белінда Кордвелл /  Луїс Філд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Singapore Open